Balaci bezeichnet

 Ilie Balaci (1956–2018), einen rumänischen Fußballspieler
 Balaci (Teleorman), eine Gemeinde in Rumänien